R 149 steht für:
 Reichsstraße 149, Deutsches Reich
 R 149 road, Irland